Ниже приведён список серий телесериала «Миссия невыполнима».

Обзор

Оригинальный сериал (1966—1973)

Сезон 1 (1966—1967)

Сезон 2 (1967—1968)

Сезон 3 (1968—1969)

Сезон 4 (1969—1970)

Сезон 5 (1970—1971)

Сезон 6 (1971—1972)

Сезон 7 (1972—1973)

Ремэйк сериала (1988—1990)

Сезон 1 (1988—1989)

Сезон 2 (1989—1990)

Примечания 

Миссия невыполнима
Миссия невыполнима